Избори за Европски парламент 2014. у Француској су одржани 25. маја за избор 74 француских посланика у Европски парламент.
Изборе је победио опозициони Национални фронт Марине ле Пен.

Резултати 

Избори за Европски парламент
Избори 2014.
Избори у Француској